Diodor d'Amfípolis, militar macedoni (s. II aC).
 Diodor (tutor de Demetri), tutor de Demetri de Síria (s. II aC).
 Diodor d'Adramítium, retòric, acadèmic i filòsof grec (s. II-I aC).
 Diodor d'Alexandria, filòsof grec (s. II).
 Diodor d'Antioquia, escriptor eclesiàstic grec (s. IV).
 Diodor d'Ascaló, escriptor grec
 Diodor d'Aspendos, filòsof pitàgoric grec
 Diodor Cronos, filòsof grec (s. IV-III aC)
 Diodor Periegetes, escriptor grec (s. IV aC).
 Diodor de Sicília o Diodor Sícul, historiador grec (s. I aC).
 Diodor de Tars, escriptor grec 
 Diodor Trifó, religiós grec (s.III).
 Diodor de Tir, filòsof peripatètic grec (s. II aC).
 Diodor de Sinope, poeta còmic atenenc (s. IV aC).
 Diodor Zonas o Diodor el jove, retòric i epigramàtic grec (s. II-I aC).
 Diodor (jurista), funcionari i jurista romà d'Orient (s. V).
 Diodor (metge), metge grec (s. I aC).
 Diodor (orfebre), orfebre i escultor de la plata.